Macron o Macrón puede referirse a:

Personas 
 Brigitte Macron (1953), docente francesa.
 Emmanuel Macron (1977), empresario y político francés, 25.º presidente de la República Francesa.
 Macrón (pintor), ceramógrafo ateniense activo entre el 500 y el 475 a. C.

Miscelánea 
 Estadio Macron, estadio del 'Bolton Wanderers Football Club', situado en Horwich y cercano a Bolton, Estados Unidos.
 Macrón (¯), signo diacrítico.
 Macron, marca italiana de ropa deportiva.